Molenpolder de Nijverheid
Nijverheidspolder
De Nijverheid (waterschap)
de molen van dit waterschap, de Nijverheidspolder